S7 (Berlijn), een spoorlijn
 S7 Airlines, een Russische luchtvaartmaatschappij
 S7 (Georgië), een hoofdweg in Georgië
 S7 (S-Bahn Rhein-Main), een S-Bahn
 Sectie 7, een militaire sectie